Trichodesma kan syfta på:

 Trichodesma (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Trichodesma (växter) – ett släkte av växter